Napoleonshöhe steht für:

Erhebungen:
 Napoleonshöhe (Oberdeggenbach) (435,9 m), bei Oberdeggenbach, Landkreis Regensburg, Oberpfalz, Bayern
 Napoleonshöhe (Abensberg) (375,8 m), bei Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern, siehe Schlacht bei Abensberg #Nachwirkung und Erinnerung an die Schlacht
 Napoleonshöhe (Sprendlingen) (271,4 m), bei Sprendlingen, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Napoleonshöhe (Burghausen), in Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern

Sonstiges:
 Napoleonshöhe, früherer Name für den Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, Hessen
 Napoleonshöhe, früherer Name für das Schloss Wilhelmshöhe in Kassel, Hessen